Яромир Яґр (; 15 лютого 1972, м. Кладно, ЧССР) — чеський хокеїст, правий крайній нападник. Наразі виступає за фарм-клуб «Кладно» у другому чеському дивізіоні.

Нагороди 
 Володар Кубка Стенлі, 1991 и 1992 в складі «Піттсбург Пінгвінс»
 Арт Росс Трофі, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001 («Піттсбург Пінгвінс»)
 Олімпійский чемпіон, 1998 (Збірна Чехії)
 Лестер Пірсон Авард, 1999, 2000 («Піттсбург Пінгвінс») и 2006 («Нью-Йорк Рейнджерс»)
 Пам'ятний трофей Гарта, 1999 («Піттсбург Пінгвінс»)
 Переможець чемпіонату світу (2005, 2010)
 Володар кубку європейських чемпіонів, 2005 («Авангард (Омськ)»)
 Бронзовий призер Олімпіади, 2006 (Збірна Чехії)
 Учасник Матчу всіх зірок НХЛ (10 разів)
 Бронзовий призер Кубку Світу, 2004 (Збірна Чехії)
 «Золота ключка» (10 разів)

Статистика

Клубна

Міжнародна

Посилання 

 Профіль на сайті ХК «Авангард»
 Статистика на сайті eurohockey.net 

Уродженці Кладно
Чехословацькі хокеїсти
Гравці збірної Чехословаччини з хокею
Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Чемпіони зимових Олімпійських ігор 1998
Олімпійські чемпіони з хокею із шайбою
Чеські олімпійські чемпіони
Чеські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1998
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2006
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Чемпіони світу з хокею
Чеські чемпіони світу
Хокеїсти «Кладно»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
Хокеїсти «Больцано»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Чеські антикомуністи